Усть-Ламенка — название населённых пунктов в России:

 Усть-Ламенка — село в Венгеровском районе Новосибирской области.
 Усть-Ламенка — село в Голышмановском районе Тюменской области.